Busfield ist der Nachname folgender Personen:

 Joan Busfield, britische Psychologin und Soziologin
 Timothy Busfield (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler und Fernsehregisseur